Augusta Innes Withers (1793-1864), femme peintre spécialisée dans les peintures de fleurs ;
 Audrey Withers (1905-2001), rédactrice en chef du British Vogue ;
Googie Withers (1917-2011), actrice britannique ;
Jane Withers (1926-2021), actrice américaine ;
Bill Withers (1938-2020), chanteur afro-américain ;
Pick Withers (1948-), musicien britannique, batteur  de Dire Straits.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme